Пара Катарина Среботник / Ненад Зимонич — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы турнира — Фабрис Санторо и Даниэла Гантухова — не защищали свой титул, однако француз принимал участие в турнире (в паре с соотечественницей Амели Моресмо) и проиграл уже на старте.

Посев 

 Лиза Реймонд /  Йонас Бьоркман (Первый раунд)
 Кара Блэк /  Кевин Ульетт (Первый раунд)
 Меганн Шонесси /  Майк Брайан (Первый раунд)
 Чжэн Цзе /  Максим Мирный (Второй раунд)
 Ренне Стаббс /  Тодд Перри (Четвертьфинал)
 Мартина Навратилова /  Боб Брайан (Полуфинал)
 Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор (Финал)
' Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Титул)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые